Тонаја има више значења:

 Општина Тонаја (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тонаја (Тонаја, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тонаја (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику